Андреу:
 Андреу, Адамос (род. 1994) — кипрский футболист.
 Андреу, Антонакис (род. 1974) — кипрский стрелок.
 Андреу, Гого (полное имя Рикардо Сезар Андреу; 1919—2012) — аргентинский актёр и исполнитель песен.
 Андреу, Иоаннис — греческий пловец
 Андреу, Памбис (род. 1967) — кипрский футболист.
 Андреу, Стелиос (род. 2002) — кипрский футболист.
 Бейтс Андреу, Генри (род. 2001) — кипрский футболист.

 Линарес Родригес, Андреу, более известный как просто Андреу — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Андреу (род. 1983) — испанский футболист, полузащитник.
 Андреу Жакоб — каталанский композитор.